Kenilworth désigne notamment :

Toponyme

Afrique du Sud 
 Kenilworth, faubourg de la banlieue sud de la ville du Cap.

États-Unis 
 Kenilworth, ville de l'Illinois ;
 Kenilworth, borough située dans le New Jersey ;
 Kenilworth Park and Aquatic Gardens, parc du nord-ouest de Washington, DC ;
 Kenilworth, census-designated place située en Utah.

Royaume-Uni 
 Kenilworth, ville d'Angleterre, au Royaume-Uni.

Œuvre 

 Kenilworth, roman de Walter Scott paru le  sous la signature « par l'auteur de Waverley ».